«Волше́бники из Вэ́йверли Плэйс» () — американский комедийный телесериал канала Disney Channel, премьерный показ которого состоялся 12 октября 2007 года. 28 августа 2009 года вышел полнометражный телефильм «Волшебники из Вэйверли Плэйс в кино». Премьера второго фильма, «Возвращение волшебников: Алекс против Алекс», прошла в 2013 году.

Сериал завершён 6 января 2012 года серией «Кто же станет Семейным Волшебником?».

В ролях

Главные 
 Селена Гомес — Алекс (Александра Маргарита) Руссо, дочь Джерри и Терезы Руссо, сестра Джастина и Макса Руссо.
 Дэвид Генри — Джастин (Джастин Винченцо Пепе) Руссо — сын Джерри и Терезы Руссо, брат Алекс и Макса Руссо.
 Джейк Ти Остин — Макс (Максимилиан Эрнесто Аланзо) Руссо — сын Джерри и Терезы Руссо, брат Алекс и Джастина Руссо.
 Мария Кэнелс-Баррера — Тереза (Тереза Магдалена Маргарита) Руссо — жена Джерри Руссо, мать Алекс, Джастина и Макса Руссо.
 Дэвид Делуиз — Джерри (Джеральдо Пепе) Руссо- муж Терезы Руссо, отец Алекс, Джастина и Макса Руссо.
 Дженнифер Стоун — Харпер Энн Финкл, лучшая подруга Алекс Руссо.
 Бэйли Мэдисон — Максин Руссо  (сезон 4)

Второстепенные 
 Джефф Гарлин — дядя Келбо (сезон 1—4)
 Билл Чотт — мистер Ларитейт, директор школы, в которую ходят Алекс, Джастин, Харпер и другие подростки(сезон 1—4)
 Дэн Бенсон — Зик, лучший друг Джастина (сезон 1—4)
 Эр Джей Смит-Тилльман— Волшебник (сезон 1—3), (некоторые серии 4 сезона)
 Даниэль Сэмонас— Дин, был парнем Алекс, но позже они расстались (сезон 2-4)
 Бриджит Мендлер — Джульет Ван Хьюзен, вампир, девушка Джастина (сезон 2—4)
 Грегг Салкин — Мейсон, оборотень, парень Алекс (сезон 3—4)
 Йен Эберкромби — профессор Крамбс  (сезон 1—4)

 Приглашённые 
 Джош Суссман — Хью Великан (сезон 1—4)
 Фред Уиллард — мистер Стаффелби (сезон 2—3)
 Мойзес Ариас — совесть Макса (сезон 3)
 Дэрил Сабара — Ти Джей Тэйлор (сезон 1—2)
 Энди Пессоа — Альфред (сезон 2)
 Люси Хейл — Миранда (сезон 1)
 Скайлер Сэмюэлс — Джиджи (сезон 1—2)
 Пол Литовски — Джои (сезоны 1 и 3)
 Чад Дюэл — Рональд Лонгкейп-младший (сезон 2)
 Морис Годен — Рональд Лонгкейп-старший (сезон 2)
 Энди Кайндлер — канцлер Тутитути (сезон 3—4)
 Октавия Спенсер — Мисс Злючка (сезон 1)
 Джилланд Джонс — Дженни (сезон 2)
 Ливэн Рамбин — Рози'' (сезон 4)
 Шакира — Шакира
 Белла Торн — Ненси Люк (сезон 3)

Эпизоды

Фильмы

Волшебники из Вэйверли Плэйс в кино 

«Волшебники из Вэйверли Плэйс в кино» () — американский телефильм, снятый по мотивам комедийного телесериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс». Премьера фильма состоялась 28 августа 2009 года на канале Disney Channel. В 2010 году фильм получил премию Эмми за лучшую детскую программу. В фильме снялся полный актёрский состав сериала.

Возвращение волшебников: Алекс против Алекс 

«Битва волшебников: Алекс против Алекс» () — продолжение первого фильма. Премьера состоялась в 2013 году на канале Disney Channel.

Релизы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2000-х годов
Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2007 году
Подростковые ситкомы США
Телесериалы США в жанре фэнтези
Телесериалы о ведьмах
Волшебники из Вэйверли Плэйс
Программы — лауреаты премии «Эмми»
Программы телеканала Disney Channel
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке
Телесериалы США, завершённые в 2012 году